Жамбылский русский драматический театр () — театр в городе Тараз Жамбылской области Республики Казахстан в репертуаре которого традиционно преобладают спектакли поставленные по произведениям русских писателей. Также в репертуаре театра имеется немало постановок зарубежных и казахских авторов на русском языке.

История 

Жамбылский областной русский драматический театр был основан Постановлением Совета Министров Казахской ССР от 2 марта 1967 года № 141.

Свой первый театральный сезон открыл 30 сентября 1967 года спектаклем «Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского (режиссёр-постановщик Фаина Анатольевна Литвинская, художник В. А. Давыдов). Затем коллектив театра осуществил ряд постановок произведений русских, советских и зарубежных драматургов. Среди них — инсценировка по поэме «Василий Тёркин» Твардовского, «Комиссар полиции» А. Данилова, «Солдатская вдова» Н. Анкилова, «Барабанщица» А. Салынского, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Отелло» и «Виндзорские насмешницы» Уильяма Шекспира, «На дне» М. Горького и другие.

В составе труппы: народный артист России В. Турманидзе, народный артист Казахстана Е. Орел, заслуженные артисты Казахстана П. Черемисин, Е. Чернышенко, артисты — А. Девяток, В. Хурда, Р. Рыков, Р. Рыкова, В. Левитанус, A. Файзуллина, С. Ушацкая, М. Далиненко, В. Ледяев, Н. Казанцева, Е. Чикичева, Н. Антимонова, В. Забелин, B. Кормаз, Г. Просвирин, В. Меликова, В. Стародубов и другие.

В разные годы главными режиссёрами театра были Ф. Литвинская, Л. Житницкий, П. Ширшов, И. Милованов, В. Парунов, художниками-постановщиками Г. Ланцов, А. Давыдов, Т. Некрасова и др.

Среди прочих, в репертуаре театра следующие спектакли: сатирическая комедия «Кресло» Е. Алимжанова (режиссёр А. Амзеулы), драматическая поэма «Тайна, унесенная Чингисханом» М. Шаханова (режиссёр К. Калымов, 2000 год).

Награды 
1. В 2010 на XVІIІ Республиканском фестивале драматических театров, посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Бауыржану Момышулы, актёр Бекназар Избасаров за создание лучшего сценического образа Б. Момышулы в спектакле А. Бека "Товарищ комбат" получил денежную премию.

2. В ноябре 2012 года в Республиканском конкурсе молодых режиссёров "Дебют", который был организован, при поддержке Союза театральных деятелей Казахстана, режиссёру Дине Жумабаевой было присуждено 1 место, за постановку С. Беккета "В ожидании Годо" в жанре театра абсурда.

3. К Международному Дню театра в 2013 году, в г. Алматы, главный художник театра Владимир Сизинцев получил почётное звание «Лучший художник-сценограф Казахстана 2013 » был награждён медалью «Еңлікқүл» и денежной премией СТД Казахстана.

4. В 2013 году наш театр стал Лауреатом Международного театрального фестиваля «Боспорские агоны» в г. Керчь (Украина, АР Крым), в номинации «Лучший спектакль на античную тему», со спектаклем Жана Ануйя «Антигона» трагедия, режиссёр-постановщик Куандык Касымов, художник-постановщик Владимир Сизинцев.

5. В Республиканском фестивале актёрского мастерства «Тунгышбай Аль-Тарази приглашает в Тараз», который проходил в ноябре 2013 г. в г. Таразе, среди 10 театральных коллективов Республики, наш коллектив признан и награждён денежной премией в номинации «Лучший актёрский ансамбль» за спектакль М. Булгакова «Мёртвые души» трагифарс по одноимённой поэме Н. Гоголя, режиссёр Дина Жумабаева.

6. с большим успехом театр выступил на Международном фестивале «Арт-Ордо», который был посвящён 85-летию Ч. Айтматова, и проходил в г. Бишкеке (Кыргызстан), среди профессиональных театральных коллективов из Турции, Новоссибирска, Алматы и Кыргызстана (ноябрь 2013 г.), был награждён Дипломом Министерства культуры Кыргызии, за успешный показ спектакля «Пегий Пёс, бегущий краем моря» сценическая композиция по одноимённой повести Чингиза Айтматова. Коллектив театра активно участвует во всех городских, областных мероприятиях и мероприятиях
Республиканского масштаба. С достоинством представлял Жамбылскую область на Днях культуры и гастролях в г. Бишкеке, г. Шымкенте, г. Астане, г. Талдыкоргане, Уральске, Актобе, Байконуре.

7. В марте 2017 года, коллектив с честью представлял Казахстан в Сербии, г. Белград, на Международном фестивале "Славия 2017", среди 8 профессиональных театральных коллективов Европы.

8. Июль 2017 года Дипломант Международного театрального фестиваля «Сахнадан сәлем!» в г. Астане, который проходил в рамках культурно-массовых мероприятий «Астана ЭКСПО 2017»

9. Июль 2018 года в Международном театральном фестивале «Стоби» Македония, г. Велес, лауреат в номинации «Лучшая мужская роль» награжден Отличник культуры Республики Казахстан артист Бекназар Избасаров.

10. В ноябре 2018 г. Лауреат в номинации «Лучшая режиссура» в Международном театральном фестивале «Айтматов и Театр», посвященном 90-летию великого Кыргызского писателя Чингиза Айтматова, за спектакль С. Раева, Н.А бдыкадырова «Мать Найман» притча-драма по поэме Чингиза Айтматова «И дольше века длится день»..

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт театра.
 rus.dram.teatr. Официальная инстаграм-страница театра.

Театр
Русские театры Казахстана
Театры Казахстана